Roche-à-Bateau kan syfta på:

Haiti 

 Roche-à-Bateau (kommun), Sud, 
 Roche-à-Bateau (ort), Sud,